

Patronyme 

 André Zarra, directeur de la photographie français ; 
 Malika Zarra, chanteuse et auteure-compositrice marocaine ;
 Telmo Zarra, plus connu sous le nom de Zarra (1921-2006), footballeur espagnol.

Toponyme 

 Zarra, localité espagnole de la Communauté valencienne.

Voir aussi 
 Trophée Zarra, distinction décernée par le quotidien sportif espagnol Marca au meilleur buteur espagnol du championnat d'Espagne de football de première et deuxième division.
 Zarra Bonheur, projet collectif performatif lesbien, féministe et queer.